Verdensmesterskaberne i tennis på overdækket bane 1913 var det første VM i tennis på overdækket bane. Mesterskaberne blev arrangeret af International Lawn Tennis Federation og Kungliga Lawn Tennis Klubben og spillet i sidstnævntes tennishal i Stockholm, Sverige i perioden 2. - 8. november 1913. Der blev spillet om fire mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble og mixed double. Damedouble kom først på VM-programmmet fra 1919. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation, som var blevet grundlagt tidligere på året.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede franskmanden Maurice Germot med 5–7, 6–2, 6–3, 6–1, og han havde dermed vundet alle tre verdensmesterskaber i herresingle i 1913. I herredouble blev det til fransk sejr, idet Max Decugis og Maurice Germot vandt finalen over det tyske par Curt Bergmann og Heinrich Kleinschroth med 7–5, 2–6, 9–7, 6–3, 6–1. Damesingletitlen blev vundet af briten Helen Aitchison, som i finalen slog franskmanden Katie Gillou-Fenwick med 6–4, 6–2. Endelig sejrede Max Decugis og Katie Gillou-Fenwick i mixed double-turneringen, hvor det franske par i finalen besejrede Gunnar Setterwall og Sigrid Fick fra Sverige med 7–5, 12–10.

Det var meningen, at verdensmesterskabet på overdækket bane skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, men på grund af første verdenskrig blev det næste mesterskab først spillet i 1919.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 13 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt. Verdensmesterskabet blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede franskmanden Maurice Germot med 5–7, 6–2, 6–3, 6–1. Wilding havde tidligere på året også vundet de to andre VM-titler: VM på hardcourt og Wimbledon-mesterskabet, der fungerede som VM på græs, og han blev dermed den første spiller til at vinde alle tre VM-titler i et kalenderår.

Damesingle 

Damesingletitlen blev vundet af briten Helen Aitchison, som i finalen slog franskmanden Katie Gillou-Fenwick med 6–4, 6–2, og som dermed vandt den første og eneste VM-titel i hendes karriere.

Herredouble 

I herredouble blev det til fransk sejr, idet Max Decugis og Maurice Germot vandt finalen over det tyske par Curt Bergmann og Heinrich Kleinschroth med 7–5, 2–6, 9–7, 6–3, 6–1.

Mixed double 

Max Decugis og Katie Gillou-Fenwick blev verdensmestre i mixed double-rækken, hvor det franske par i finalen besejrede Gunnar Setterwall og Sigrid Fick fra Sverige med 7–5, 12–10.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Covered Court Championships 1913  
 Tennis Warehouse - Winners of the World Covered Court Championship  
 TennisForum - 1913 results

Noter 

1913
Tennis i 1913
Tennis i Sverige